C34 ou C.34 peut désigner :

Aviation 
 Cessna C.34 Airmaster, avion léger monomoteur américain.

Domaine militaire 
 HMS C34, un sous-marin de la Royal Navy.

Sciences 
Médecine
 Tumeur maligne des bronches et du poumon, d'après la Classification internationale des maladies.

Astronomie
 La Petite Dentelle du Cygne dans la constellation du Cygne, notée C34 au catalogue de Caldwell.

Sport automobile 
 Courage C34, une voiture de course construite par Courage Compétition ;
 Sauber C34, une formule 1 de l'équipe Sauber.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres